Гидростат (от  — вода и  — стоящий, неподвижный):

 Гидростат (подводный аппарат) — подводный аппарат, опускаемый на тросе с судна-базы для выполнения подводных исследований и работ.
 Гидростат (прибор) — реле влажности, регулирующее устройство, срабатывающее при изменении влажности воздуха. Используются в системах вентиляции и кондиционирования.
 Гидростат - прибор, регулирующий глубину хода подводных аппаратов (например торпед).
 Гидростат — камера, в которой при постоянной температуре создаётся 100%-я влажность (точка росы) при использовании воды, или другая влажность в диапазоне 0-100% при использовании растворов солей. Обычно применяется для испытаний материалов или калибровки гигрометров.